Il progetto – romanzo di Giuseppe Di Costanzo del 1999
Il progetto – film del 2008 diretto da Manuèl De Teffé
Il Progetto – rivista italiana di architettura